Būnīkan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Vajak, berg, 
 Kūh-e Shang (berg i Kerman), 

Robotskapade Iranförgreningar